Alfred Pallardó i Guillot (Santa Coloma de Farners, Selva, 1855 — Barcelona, 1929) va ser un autor teatral i periodista.

D'ofici impressor, es va traslladar el 1887 a Madrid, on va dirigir La Nación i va contribuir a la fundació del Centre Català. Després de viatjar per Europa i per Amèrica, el 1905 es va establir a Barcelona, on es va llicenciar en filosofia i lletres, va fundar la revista “Juventud Ilustrada” i va ser redactor en cap de Las Noticias.

Va publicar, moltes vegades signant Alfred o Alfredo Pallardó Bestard de la Torre, obres teatrals en llengua castellana (entre les quals els drames Atrás el extranjero, 1879, segona part d'El sitio de Gerona, de Josep O. Molgosa, i Los misterios de Barcelona, 1915), i en llengua catalana (entre les quals les peces còmiques La quitxalla, 1909; Gènit i figura, 1909, i Lo marit de la meva dona, 1921, i una refosa de Rabagàs. Lo vividor polític, 1913, de Victorien Sardou).

Va traduir al castellà una obra de Carolina Invernizio.

Referències 

Dramaturgs catalans en català
Dramaturgs catalans en castellà
Escriptors colomencs
Morts a Barcelona
Escriptors catalans del sud contemporanis en castellà
Dramaturgs espanyols en castellà
Dramaturgs catalans del sud contemporanis